Chardonia är ett släkte av svampar. Chardonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chardonia